Мон-Сені (залізничний тунель)
 Мон-Сені (автомобільний тунель)
 Мон-Сені (залізниця)
 Мон-Сені (перевал)
 Мон-Сені (гірський масив)
 Ланлебур-Мон-Сені